Ніколаї — німецьке, італійське, фризьке прізвище.

Відомі носії 
 Альдо Ніколаї (італ. Aldo Giuseppe Nicolaj; 1920—2004) — італійський драматург.
 Вальтер Ніколаї (нім. Walter Nicolai; 1873—1947) — німецький військовик, полковник Генерального штабу, керівник немецкой військової розвідки в роки Першої світової війни.
 Отто Ніколаї (нім. Carl Otto Ehrenfried Nicolai, 1810—1849) — німецький композитор і диригент.
 Паоло Ніколаї (італ. Paolo Nicolai, нар. 1988) — італійський пляжний волейболіст.
 Єлена Ніколаї (1905—1993) — болгарська оперна співачка (мецо-сопрано), яка працювала переважно в Італії.
 Людвіг фон Ніколаї — власник пейзажного парку Монрепо (Виборг).

Див. також 
 Норіка Ніколай (; нар. 1958) — румунська юристка і політик.